Black ("nero" in inglese) può riferirsi a:

Astronomia
 11207 Black – asteroide della fascia principale
 Cratere Black – cratere meteoritico lunare

Cinema
 Black – film del 2005 diretto da Sanjay Leela Bhansali

Geografia
Stati Uniti d'America
 Black – città dell'Alabama
 Black – isola dell'arcipelago delle Aleutine, in Alaska

Musica
 Black – album di Black del 1991 
 Black – brano musicale dei Pearl Jam del 1992 
 Black – album di Lita Ford del 1992 
 Black – album di Lee Hyo-ri del 2017

Persone 

 Black (pseudonimo di Colin Vearncombe) – cantante britannico

Altro
 Black – videogioco del 2006
 Black (블랙) – drama coreano del 2017

Altri progetti